La ferme de Bel-Air peut faire référence aux fermes suivantes : 

 Ferme de Bel-Air, à Creissels, dans le département de l'Aveyron, inscrite au titre des monuments historiques en 1994 
 Ferme de Bel-Air à Frangy, en Haute-Savoie, inscrite au titre des monuments historiques en 2010